Spinnwebe, auch Spinngewebe, steht für

 Spinnennetze
 den Roman Spinnweben (Roman)